Садки́ — пруд на юго-востоке Москвы, около станции метро «Текстильщики» и Люблинской улицы. Является русловым прудом реки Коломенки. Изначально овальная запруда. Площадь пруда 3 га, . На 300 м вытянут примерно в западном направлении и повторяет слабый поворот реки. В западной части расширяется до 125 м. Пруд Садки расположен на территории спорткомплекса «Москвич» (АЗЛК). Название типично для прудов, устроенных для разведения рыбы: от садить, сажать, ср. рус. диал. сажать рыбу — «держать её в сажалке, оберегая, или пускать в пруд, для приплоду».

История 
Пруд Садки первый раз упоминается в летописях XII века, как часть каскада на реке Коломенке, притоке Нищенки. В XVII веке территория является владением священников Успенского собора Московского Кремля. В это же время устраивается плотина на реке Коломенка и вырывается пруд, который использовался для выращивания рыбы в специальных садках, поэтому деревня с крестьянами получает название Садки.
В начале 18 века Пётр I передаёт земли во владение князю И. Ю. Трубецкому. До 1753 года о судьбе пруда известно мало, пока внучка князя Екатерина Голицына не распорядилась здесь выстроить двухэтажный дом с мезонином, реконструировать плотину и расширить пруд.

После 1800 года владельцем усадьбы становится генерал Александр Чесменский. В 1804 году новый владелец выстраивает у пруда фабрику сельскохозяйственных орудий и машин. С этого времени усадьба получает и своё второе название- Чесменская дача. Современник Чесменского С. П. Жихарев упоминает в своих дневниках: 

На топографической карте Москвы 1823 года (снятой в 1818 году офицерами Квартирмейстерской части) дача Чесменского обозначена как дача Давыдова, что вносит путаницу в количество усадеб у пруда. Существует мнение, что это две разные дачи. Почему в этот период дача носит название Давыдова — неизвестно.

До 1832 года усадьба сменила ещё двух владельцев и в итоге была продана купцу Игнатию Ивановичу Музилю, который построил здесь суконную и ситцевую фабрики. По некоторым сведениям, в 1838 году часть земель у пруда покупает купец К. Ф. Остеррид и устраивает здесь бумажно-набивную фабрику, но на топографических картах Москвы 1878—1878 годов на территории Чесменской дачи (село Садки) обозначены Суконная фабрика и Ситцевая фабрика.

В 1894 году на линии Курской ж.д. в 200 метрах от Чесменской дачи построена станция Чесменская (будущая платформа Текстильщики).

После революции 1917 года усадьба использовалась как Дом отдыха Союза текстильщиков, откуда и пошло современное название Текстильщики. Путеводители 1935 года свидетельствуют, что на территории Дома отдыха расположен большой и глубокий пруд, в котором водятся карась, линь и щука (рыбная ловля- только с разрешения администрации дома отдыха). Неподалёку располагался совхоз им. Горького и Научно-исследовательский овощной сельскохозяйственный институт.
В 1960-70 гг. с началом строительства стадиона Москвич(АЗЛК), который был открыт в августе 1969 года, территория Чесменской дачи сильно видоизменилась, большая часть берега пруда была забетонирована от оползней (начало 1970 гг), главное здание усадьбы снесено, а на месте дома был построен Дворец спорта «Москвич» (открыт в 1974 году).

В настоящее время 

В зимний период 2006—2007 года в соответствии с поручением мэра подрядная организация приступила к работам по очистке пруда. 28 ноября 2006 года при очистке пруда Садки была обнаружена артиллерийская мина Второй Мировой войны. Выехавшие на место происшествия сотрудники милиции, спасательный отряд и сапёрная бригада обезвредили находку.
На пруду Садки в ноябре шла большая работа: рушили бетонные конструкции, держащие берега, устанавливали новые укрепления. Неожиданно лом рабочего с лязгом ударился о железо. Когда мужчина руками расчистил грязь, не поверил своим глазам — под слоем ила лежала авиабомба. Это была бомба времён Второй мировой, около метра в длину.

В 2004 году старые ивы по берегу пруда Садки внесены в Памятники природы г. Москвы.

Примечания

Литература 
 Ю. Насимович. Реки, озёра и пруды Москвы.
 Москва. История районов. Редактор: К. А. Аверьянов. Издательство АСТ. 2014 год

Ссылки 
 Исчезнувшие усадьбы: Садки.

Бассейн Нищенки (притока Москвы)
Пруды Москвы
Текстильщики